Sistema de partículas puede referirse a:

 Sistema de partículas (física); o
 Sistema de partículas (software).